Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Cokrowati (Tambakboyo), een plaats in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java
 Cokrowati (Todanan), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java